Каминщина  — топоним:

Беларусь 
 Каминщина — деревня, Озерецкий сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Каминщина — деревня, Плисский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Каминщина — деревня, Волосовичский сельсовет, Лепельский район, Витебская область